Forest Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Forest Hill (Louisiana)
 Forest Hill (Texas)
 Forest Hill (Londen)